Аминево — название населённых пунктов в России.

 Аминево — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Аминево — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Аминево — село в Чишминском районе Башкортостана.
 Аминево — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Аминево — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.
 Аминево — село в Уйском районе Челябинской области.